Попытка № 5 е дебютен студиен албум на украинската поп-група ВИА Гра. Издаден е на 27 септември 2001 г.

Обща информация 
Записан е в Киев, в стиловете европоп и поп музика. Автор на всички песни е Константин Меладзе. Екатерина Алексеева от агенция InterMedia оценява положително албума. Тя сравнява песните „Заклинание“, „Отпустил бы ты меня“ и „Что же я наделала?“ с творчеството на Валерий Меладзе. Също така, журналистката отбелязва, че „песните на украинския дует са много танцувални, текста е запомнящ, а китарите са формулирани така енергично, че не изглеждат излишно дори в поп продукт“.

Състав 
 Альона Виницкая – вокали
 Надежда Грановская – вокали

Песни

Преиздание 2002

Източници 

Албуми на ВИА Гра
Музикални албуми от 2001 година
Дебютни албуми